Тре́кер (від  — «трасер», те що має справу з треком) — термін, який походить з англійської мови:

Прилади 

 GPS-трекер — прилад супутникового моніторингу поточних географічних координат за допомогою технології GPS.
 Лазерний трекер — вимірювальний прилад.

Програмне забезпечення 

 BitTorrent-трекер — спеціалізований сервер, який працює за HTTP-протоколом.
 Трекер (програма) — клас програмних музичних секвенсорів.
 Tracker (локальна пошукова система) — програмне забезпечення для пошуку інформації у файлах користувача.

Інше 
 Прихильник і любитель сіквелу «Зоряний шлях» ().

Див. також 
 Трек
 Трекінг
 Трак